Cittadella (Włochy), miasto we Włoszech
 Cittadella (Gozo), ufortyfikowana miejscowość na Malcie
 AS Cittadella, włoski klub sportowy